Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 2251 до 2500, временной промежуток с 16 июня 1993 года по 14 июня 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

2251
Списки космических аппаратов